Кубок мира по скелетону (, ) — серия международных соревнований, ежегодно проводимая под эгидой Международной федерации бобслея и скелетона. Мужчины впервые соревновались в Кубке мира в сезоне 1986/87, а женщины дебютировали спустя 10 лет, в сезоне 1996/97.

Соревнования проводятся на тех же санно-бобслейных трассах и в те же сроки, что и этапы Кубка мира по бобслею. Зачастую эти соревнования объединяются под общим названием «Кубок мира по бобслею и скелетону».

На каждом этапе спортсмены набирают определённое количество очков за занятое место и по итогам сезона определяются победители общего зачёта, которые получают Кубок и денежное вознаграждение (за успехи на отдельных этапах спортсмены также получают денежные премии).

Наиболее успешными спортсменами в истории Кубка мира являются австриец Кристиан Ауэр, пять раз выигравший общий зачёт в 1989—1995 годах, а также Мартинс Дукурс из Латвии, одержавший 10 побед в общем зачёте (2009/10 — 2016/17 и 2019/20 — 2020/21). У женщин по три победы в общем зачёте на счету Александре Хэмилтон-Кумбер из Великобритании и Жаклин Лёллинг из Германии.

Обладатели Кубка мира в общем зачёте 

В скобках указано который по счёту Кубок мира выиграл скелетонист.

См. также 
 Скелетон на Олимпийских играх
 Чемпионат мира по бобслею и скелетону
 Кубок мира по бобслею

Ссылки 
 Международная федерации бобслея и скелетона